Elzenga kan verwijzen naar de volgende personen:

 Ties Elzenga (1947), een Nederlandse voormalig burgemeester
 Jaap Elzenga, een Nederlandse muzikant, beter bekend als Ottoboy
 Beaudil Elzenga (1992), een Nederlandse danseres, actrice en zangeres

Zie ook:
 Elzinga
 Elsinga